spore, sredstvo razmnožavanja gljiva
 Spore (videoigra), videoigra